Триполи́тов — русская фамилия; имеет женскую форму Триполитова.

Известные носители 
 Триполитов, Александр Валентинович (1962—1993) — крымский поэт и бард.
 Триполитов, Николай Ильич (1894—1972) — танцор, хореограф, певец и дирижёр; русский офицер, участник белогвардейского движения.
 Триполитов, Михаил Николаевич (1854 — после 1918) — член Государственного совета Российской империи, инженер-технолог, акционер ряда компаний.
—
 Триполитова, Ксения Артуровна (1915—2020) — русская балерина, танцевала во Франции, США, Германии.